Vosne-Romanée, comune della Francia
 Romanée-Conti, tenuta agricola della Francia